USS Missouri — кораблі ВМС США, названі на честь 24-го штату США.

 USS Missouri (1841) — колісний фрегат, збудований у 1841 році. Згорів у 1843 році.
 USS Missouri (BB-11) — броненосець типу «Мен». На службі протягом 1903-1921 років.
 USS Missouri (BB-63) — лінкор типу «Айова». Збудований у 1944 році. На його борту відбулось підписання Акту про капітуляцію Японії. З  1998 року корабель-музей у Перл-Гарборі.
 USS Missouri (SSN-780) — підводний човен типу «Вірджинія». Збудований у 2010 році. Станом на 2019 рік перебуває на службі.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни